Wiese steht für:
 Wiese (Grünland), eine in der Regel zum Anbau von Viehfutter landwirtschaftlich genutzte Grünfläche
 Wiese (Familienname) – bekannte Namensträger siehe dort

Wiese ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Wiese (Apfeldorf), Ortsteil der Gemeinde Apfeldorf, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Wiese (Bergisch Gladbach), Ortsteil von Bergisch Gladbach
 Wiese (Märkische Heide), Ortsteil der Gemeinde Märkische Heide, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Wiese (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wiese (Much), Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wiese (Gemeinde St. Leonhard), Rotte in der Ortschaft Zaunhof, Gemeinde St. Leonhard im Pitztal, Tirol
 Wiese-Inseln, Inselgruppe der Biscoe-Inseln, Antarktis

historisch:
 Louka u Litvínova, Gemeinde in Tschechien
 Łąka Prudnicka, Dorf der Stadt- und Landgemeinde Prudnik, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Ves, Ortsteil von Černousy, Tschechien
 Wisznia Mała, Ort im Powiat Trzebnicki in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Barzyna (Rychliki), Polen

Gewässer:
 Wiese (Fluss), rechter Zufluss des Rheins in Kleinhüningen, Stadt Basel, Kanton Basel-Stadt, aus dem Schwarzwald
 Kleine Wiese, im Oberlauf Belchenbach oder Belchenwiese, rechter Zufluss der Wiese bei Maulburg, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Köhlgartenwiese, rechter Zufluss der Kleinen Wiese in Tegernau, Ortsteil der Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Wies (Begriffsklärung)
 Wise (Begriffsklärung)
 Wiesen (Begriffsklärung)
 Blumenwiese
 Wiesloch